Az 1992. évi nyári olimpiai játékok női egyes teniszversenyét az amerikai Jennifer Capriati nyerte a német Steffi Graf előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Steffi Graf (Döntős)
  Arantxa Sánchez Vicario (Elődöntős)
  Jennifer Capriati (Bajnok)
  Mary Joe Fernández (Elődöntős)
  Conchita Martínez (Negyeddöntős)
  Manuela Maleeva-Fragnière (Negyeddöntős)
  Anke Huber (Negyeddöntős)
  Katerina Maleeva (Második kör)

<ol start="9">
  Jana Novotná (Első kör)
  Nathalie Tauziat (Második kör)
  Helena Suková (Második kör)
  Zina Garrison (Első kör)
  Mary Pierce (Második kör)
  Date Kimiko (Második kör)
  Julie Halard (Második kör)
  Sabine Appelmans (Negyeddöntős)

Főtábla

Döntők

Források 
 Eredmények 

N1